|-
| 128401 - || || 13 de juny, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128402 - || || 13 de juny, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128403 - || || 8 de juny, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128404 - || || 11 de juny, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128405 - || || 11 de juny, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128406 - || || 11 de juny, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128407 - || || 12 de juny, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128408 - || || 12 de juny, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 128409 - || || 12 de juny, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128410 - || || 12 de juny, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128411 - || || 12 de juny, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128412 - || || 14 de juny, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128413 - || || 14 de juny, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128414 - || || 12 de juny, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128415 - || || 13 de juny, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128416 - || || 13 de juny, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128417 - || || 12 de juny, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 128418 - || || 12 de juny, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128419 - || || 14 de juny, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128420 - || 2004 MS || 16 de juny, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128421 - || || 16 de juny, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128422 - || || 16 de juny, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128423 - || || 16 de juny, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128424 - || || 17 de juny, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128425 - || || 20 de juny, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128426 - || || 18 de juny, 2004 || Piszkéstető || K. Sárneczky
|-
| 128427 - || || 28 de juny, 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 128428 - || 2004 NJ || 8 de juliol, 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 128429 - || 2004 NK || 8 de juliol, 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 128430 - || || 7 de juliol, 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 128431 - || || 9 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128432 - || || 9 de juliol, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128433 - || || 9 de juliol, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128434 - || || 9 de juliol, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128435 - || || 13 de juliol, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128436 - || || 11 de juliol, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128437 - || || 14 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128438 - || || 9 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128439 - || || 10 de juliol, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 128440 - || || 11 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128441 - || || 11 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128442 - || || 11 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128443 - || || 11 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128444 - || || 11 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128445 - || || 14 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128446 - || || 15 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128447 - || || 15 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128448 - || || 14 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128449 - || || 14 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128450 - || || 15 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128451 - || || 15 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128452 - || || 15 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128453 - || || 11 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128454 - || || 11 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128455 - || || 11 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128456 - || || 11 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128457 - || || 14 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128458 - || || 14 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128459 - || || 14 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128460 - || || 15 de juliol, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128461 - || 2004 OA || 16 de juliol, 2004 || Pla D'Arguines || R. Ferrando
|-
| 128462 - || || 16 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128463 - || || 16 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128464 - || || 16 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128465 - || || 20 de juliol, 2004 || Great Shefford || P. Birtwhistle
|-
| 128466 - || || 21 de juliol, 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 128467 - || || 25 de juliol, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128468 - || || 25 de juliol, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128469 - || || 28 de juliol, 2004 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 128470 - || || 28 de juliol, 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 128471 - || || 16 de juliol, 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 128472 - || 2004 PS || 7 d'agost, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128473 - || 2004 PV || 6 d'agost, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128474 - || || 7 d'agost, 2004 || Pla D'Arguines || R. Ferrando
|-
| 128475 - || || 6 d'agost, 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 128476 - || || 3 d'agost, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128477 - || || 3 d'agost, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128478 - || || 3 d'agost, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128479 - || || 4 d'agost, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128480 - || || 5 d'agost, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128481 - || || 6 d'agost, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128482 - || || 6 d'agost, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128483 - || || 6 d'agost, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128484 - || || 6 d'agost, 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 128485 - || || 6 d'agost, 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 128486 - || || 7 d'agost, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128487 - || || 7 d'agost, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128488 - || || 7 d'agost, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128489 - || || 7 d'agost, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128490 - || || 7 d'agost, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128491 - || || 7 d'agost, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128492 - || || 7 d'agost, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128493 - || || 7 d'agost, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128494 - || || 7 d'agost, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128495 - || || 7 d'agost, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128496 - || || 7 d'agost, 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 128497 - || || 7 d'agost, 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 128498 - || || 8 d'agost, 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 128499 - || || 8 d'agost, 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 128500 - || || 8 d'agost, 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
8